Seres József (1910–1984) szerkesztő, kritikus, pedagógiai író
 Seres József (1942–) költő, szobrász, grafikus
 Seres József (1963–) vadászfestő, festőművész

Jegyzetek